Владимир Бабушкин:
 Бабушкин, Владимир Генрихович (род. 1946) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Бабушкин, Владимир Матвеевич (1949—2012) — советский и российский полковник, командир 15-й отдельной бригады специального назначения.
 Бабушкин, Владимир Петрович (1928—1986) — советский преступник.